Faugères kan syfta på:
 Faugères, Ardèche
 Faugères, Hérault